De Europese/Afrikaanse zone is een van de drie regionale zones van de Davis Cup in 2013.
In diverse groepen strijden landen voor promotie naar een hogere groep en proberen degradatie naar een lagere groep te voorkomen. De twee beste landen uit de eerste regionale groep plaatsen zich voor een promotiewedstrijd waarin promotie naar de wereldgroep kan worden afgedwongen.

Groep I

Groep II

Groep III Europa

 Datum 22 - 25 mei 2013
 Locatie:  Centro Tennis Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino
 Gepromoveerd:  &

Groep III Afrika

 Datum 15 - 18 mei 2013
 Locatie:  Smash Tennis Academy, Caïro, Egypte
 Gepromoveerd:  &

Zie ook 
 Opzet Davis Cup

Externe link 
Officiële website

Davis Cup 2013